Frei Luís de Sousa steht für:

 Luis de Sousa (1555–1632), Ordensbruder-Name des Historikers und Schriftstellers Manoel de Sousa Coutinho
 Luís de Sousa (Bischof) (1675–1702), Erzbischof von Lissabon
 Frei Luís de Sousa (Theaterstück), Drama von Almeida Garrett (1844)
 Frei Luís de Sousa (Film), portugiesischer Film von António Lopes Ribeiro (1950)